Švejdík ist der Familienname folgender Personen:

 Jaromír Švejdík (* 1963), tschechischer Comiczeichner, Maler und Sänger
 Ondřej Švejdík (* 1982), tschechischer Fußballspieler